El término Templo de San Francisco de Asís puede referirse a:

Templo de San Francisco de Asís en Chihuahua, México.
Templo de San Francisco de Asís en Cusco, Perú.
Templo de San Francisco de Asís en Tlaxcala, México.
Templo de San Francisco de Asís en Sonora, México.